Mamurras kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Mamurras (kommunhuvudort i Albanien), Lezhë prefektur, Rrethi i Kurbinit, 
 Bashkia e Mamurrasit, kommun, Lezhë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar